Актеопан има више значења:

 Општина Актеопан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Актеопан (Актеопан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику